Elisabeth Schicho (ur. 10 maja 1991) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Elisabeth Schicho pojawiła się 17 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w Balderschwang, gdzie była trzynasta w biegu na 5 km techniką dowolną. W styczniu 2010 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, ale zajmowała odległe pozycje. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää wystartowała tylko w biegu łączonym na 10 km, kończąc rywalizację na 46. miejscu. Trzykrotnie startowała w mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepsze wyniki osiągając podczas MŚ U-23 w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie była najlepsza w sprincie techniką dowolną, a w biegu na 10 km stylem klasycznym zdobyła brązowy medal.

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 stycznia 2013 roku w Libercu, gdzie w sprincie klasykiem zajęła 28. pozycję. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2013/2014.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991